Фильмография Майкла Джей Уайта.

Актёрские работы

Фильмы

Другие проекты

Телесериалы

За кадром

Музыкальные видеоклипы 
 2003 — Баста Раймс совместно с Мэрайя Кэри и  — «I Know What You Want»
 2010 — Ники Минаж — «Your Love»
 2010 — Тони Брэкстон — 
 2012 — Кельвин Харрис совместно с Ни-Йо —

Примечания

Ссылки 
 

Фильмографии актёров
Фильмографии США